Das Binion’s Horseshoe ist ein Casino in Las Vegas. Es ist Bestandteil der Fremont Street Experience. Seit der Übernahme der MTR Gaming Group im Jahr 2005 trägt es den Namen Binion's Gambling Hall and Hotel. Derzeitiger Eigentümer ist das Unternehmen TLC Casino Enterprises.
Das Casino wurde nach seinem Erbauer Benny Binion benannt und beherbergt diverse Restaurants. Als Hotel verfügte es zuletzt über 365 Zimmer und ein auf dem Dach befindliches Schwimmbecken.

Das Horseshoe-Markenzeichen wurde für die verschiedenen Kasinos genutzt, die im Besitz der Binion-Dynastie sind und waren. Die anderen Horseshoe-Casinos waren im Besitz von Jack Binion.

Geschichte 
Im Jahr 1951 kaufte Benny Binion den Eldorado Club und das Apache Hotel, legte sie zusammen und eröffnete den Komplex als Binion’s Horseshoe.

Es war das erste Casino in Las Vegas, das in großem Stil Teppich als Bodenbelag einführte und Spielern unabhängig von der Einsatzhöhe kostenlose Getränke anbot.

Binion ließ an den Spieltischen zu der Zeit die höchsten verfügbaren Einsätze spielen.

Benny musste wegen Steuerhinterziehung zwischen 1953 und 1957 sein Leben im Gefängnis verbringen. Die Rückzahlungen hatten sich auf 5 Millionen US-$ belaufen, sodass er seine Kasinoanteile verkaufen musste. Im Jahr 1964 konnten die Anteile von der Binions Familie zurückgekauft werden.

Nach diversen familiären Problemen konnte Jack Binion die World Series of Poker (WSOP) ins Leben rufen. Im Horseshoe wurden 1970 die ersten Weltmeisterschaften im Poker ausgetragen.

1988 wurde das Mint Hotel, welches sich an der Westseite des Horseshoes befand, hinzugekauft. Durch diesen Zukauf konnte der erste exklusive Pokerraum im Horseshoe entstehen.

Im Jahr 1998 übernahm Becky Behnen nach einer feindlichen Übernahme die Kontrolle des Horseshoe. Jack Binion sicherte sich einen 1-%-Anteil am Casino, sodass er seine Nevada-Gaming-Lizenz behalten und sich anderen Kasino-Aktivitäten widmen konnte. Behnen unternahm weitreichende Kosteneinsparungen, die bei den Spielern äußerst unbeliebt waren. Unter anderem wurde die Aufteilung des Startgeldes bei der World Series of Poker geändert. Dadurch wurden auch die Dealer benachteiligt. Zudem schloss sie ein populäres Restaurant, in welchem Benny Binion einen Tisch als Büro nutzte.

Durch zwielichtige Bilanzen und fehlendes Geld sowie Chips im Kasinotresor, wurde am 9. Januar 2004 die Konzession durch die Nevada Gaming Control entzogen. Einen Tag später musste das Kasino seine Türen schließen.

Im März 2004 konnte Harrah’s Entertainment das Binion’s Horseshoe übernehmen und verkaufte es kurzfristig danach an die MTR Gaming Group. Harrah’s sicherte sich allerdings die Rechte am Horseshoe-Markennamen sowie die an der World Series of Poker.

Im April 2004 konnte das legendäre Hotel und Casino wieder öffnen. Es wurde in zeitgemäßem Rahmen renoviert, aber nach dem Stil, wie es Benny Binion Mitte des 20. Jahrhunderts errichten ließ.

2008 wurde das Binion's an das Unternehmen TLC Casino Enterprises verkauft. Im Dezember 2009 stellte es den Hotelbetrieb ein; das Casino und die Restaurants werden weiter betrieben.

Galerie

Einzelnachweise 

Hotel in Las Vegas
Spielbank (Vereinigte Staaten)